Room on Fire — второй студийный альбом американской инди-рок-группы The Strokes. Альбом был выпущен в октябре 2003 года. Альбом был написан с продюсером Гордоном Рафаэлем. Альбом содержит более мягкое звучание, в отличие от предшественника Is This It. Альбом достиг второй позиции в английском чарте и получил положительные отзывы, а также дебютировал под номером #4 в чарте Billboard 200 и был продан тиражом 597,000 копий в октябре 2006 и стал золотым.

Список композиций

Синглы

Позиции в чартах

Примечания 

Альбомы The Strokes